Џон Пол Кјузак () је амерички глумац који је рођен у Еванстону, (Илиноис, САД), 28. јуна 1966. године.

Биографија 
Рођен у Еванстону (Илиноис, САД), од оца Дика који је радио као глумац и мајке Ненси Кјузак која је радила као учитељица. Још од детињства се појављивао у разним ТВ-рекламама, а са 12 година добија неколико улога у позоришту. Похађао је Piven Theatre Workshop у Чикагу. Провео је годину дана на Њујоршком унуверзитету, али га никад није завршио.

Његов први филм у коме је играо је био -{Class}-, 1983. године. Познатији филмови у којима је играо: Градска скупштина, Летећа тамница, Бити Џон Малкович, Identity и Одбегла порота.

Филмографија 

|-
| 1983. || || -{Class}- || Roscoe Maibaum ||
|-
| 1984. || || -{Sixteen Candles}- || Bryce ||
|-
| 1984. || || -{Grandview, U.S.A.}- || Johnny Maine ||
|-
| 1985. || || -{The Sure Thing}- || Walter (Gib) Gibson ||
|-
| 1985. || || -{The Journey of Natty Gann}- || Harry ||
|-
| 1985. || || -{Better Off Dead...}- || Lane Meyer ||
|-
| 1986. || Остани уз мене || -{Stand by Me}- || Denny Lachance ||
|-
| 1986. || || -{One Crazy Summer}- || Hoops McCann ||
|-
| 1987. || || -{Hot Pursuit}- || Dan Bartlett ||
|-
| 1987. || || -{Broadcast News}- || Angry Messenger ||
|-
| 1988. || || -{Eight Men Out}- || George "Buck" Weaver ||
|-
| 1988. || || -{Tapeheads}- || Ivan Alexeev ||
|-
| 1989. || || -{Elvis Stories}- || Corky ||
|-
| 1989. || || -{Say Anything...}- || Lloyd Dobler ||
|-
| 1989. || || -{Fat Man and Little Boy}- || Michael Merriman ||
|-
| 1990. || || -{The Grifters}- || Roy Dillon ||
|-
| 1991. || || -{True Colors}- || Peter Burton ||
|-
| 1992. || || -{Shadows and Fog}- || Student Jack ||
|-
| 1992. || || -{Bob Roberts}- || Cutting Edge Host ||
|-
| 1992. || || -{Roadside Prophets}- || Casper ||
|-
| 1993. || || -{Map of the Human Heart}- || The Mapmaker ||
|-
| 1993. || || -{Money for Nothing}- || Joey Coyle ||
|-
| 1994. || || -{Floundering}- || JC ||
|-
| 1994. || || -{Bullets Over Broadway}- || David Shayne ||
|-
| 1994. || || -{The Road to Wellville}- || Charles Ossining ||
|-
| 1996. || || -{City Hall}- || Deputy Mayor Kevin Calhoun ||
|-
| 1997. || || -{Grosse Pointe Blank}- || Martin Q. Blank ||
|-
| 1997. || Летећа тамница || -{Con Air}- || U.S. Marshal Vince Larkin ||
|-
| 1997. || Анастазија || -{Anastasia}- || Dimitri ||
|-
| 1997. || || -{Midnight in the Garden of Good and Evil}- || John Kelso ||
|-
| 1998. || || -{Chicago Cab}- || Scary Man ||
|-
| 1998. || || -{This Is My Father}- || Еди Шарп, пилот ||
|-
| 1998. || Танка црвена линија || -{The Thin Red Line}- || Captain John Gaff ||
|-
| 1999. || || -{The Jack Bull}- || Myrl Redding ||
|-
| 1999. || Контролори лета || -{Pushing Tin}- || Ник Фалзоун ||
|-
| 1999. || || -{Cradle Will Rock}- || Нелсон Рокфелер ||
|-
| 1999. || Бити Џон Малкович || -{Being John Malkovich}- || Крег Шварц ||
|-
| 2000. || || -{High Fidelity}- || Роб Гордон ||
|-
| 2001. || || -{America's Sweethearts}- || Еди Томас ||
|-
| 2001. || || -{Serendipity}- || Jonathan Trager ||
|-
| 2002. || || -{Max}- || Max Rothman ||
|-
| 2003. || || -{Identity}- || Ед ||
|-
| 2003. || Одбегла порота || -{Runaway Jury}- || Nicholas Easter ||
|-
| 2005. || || -{Must Love Dogs}- || Џејк ||
|-
| 2005. || Ледена жетва || -{The Ice Harvest}- || Charlie Arglist ||
|-
| 2006. || || -{The Contract}- || Ray Keene ||
|-
| 2007. || || -{Cosmic Banditos}- || - ||
|-
| 2007. || 1408 (film) || -{1408}- || Mike Enslin ||
|-
| 2007. || || -{Grace Is Gone}- || Стенли Филипс ||
|-
| 2007. || || -{The Martian Child}- || - ||
|-
| 2007. || || -{War Inc.}- || Brand Hauser ||
|- align=center
| 2008. || || -{Igor}- || Igor || глас
|- align=center
| 2008. || || -{Stopping power}- || - ||
|- align=center
| 2008. || || -{Talking with Dog}- || - ||
|- align=center
| 2008. || || -{Summerhood}- || - ||
|- align=center
| 2009. || 2012 || 2012 || Џексон Кертис ||
|- align=center
| 2012. || Gavran|| -{The Raven}- || Edgar Alan Po
|}

Познати глумци са којима је сарађивао 
 Дастин Хофман (-{Runaway Jury}-)
 Џин Хекман (-{Runaway Jury}-)
 Џулија Робертс (-{America's Sweethearts}-)
 Кетрин Зита-Џоунс (-{America's Sweethearts, High Fidelity}-)
 Николас Кејџ (-{Con Air}-)
 Ал Пачино (-{City Hall}-)
 Тим Робинс (-{High Fidelity}-)
 Камерон Дијаз (Бити Џон Малкович)
 Анџелина Џоли (-{Pushing Tin}-)
 Шон Пен (-{The Thin Red Line}-)
 Адријен Броди (-{The Thin Red Line}-)
 Џон Траволта (-{The Thin Red Line}-)
 Џон Малкович (-{Бити Џон Малкович, Con Ai}-r)

Референце

Спољашње везе 

 
 

Рођени 1966.
Амерички глумци